Бердянск:

 Бердянск — город областного значения в Запорожской области Украины.
 Бердянск — метеорит, найденный в окрестностях города Бердянск.
 «Бердянск» — один из пяти мониторов типа «Азов».

См. также